Хатасский наслег — сельское поселение (сельский округ) в Якутии Российской Федерации. Входит в состав города республиканского значения (городского округа) Якутска. Центр наслега — село Хатассы.

В состав наслега входит три населённых пункта: село Хатассы, село Владимировка, село Пригородный.

Населённые пункты

Ссылки 
Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие мкр. Кангалассы и Тулагино-Кильдямского наслега городского округа „город Якутск“ на 2017—2021 годы» (с изменениями на: 31.03.2017)

Примечания 

Сельские поселения Якутии
Сельские округа России
Городской округ «Город Якутск»